Dragon’s Lair () — компьютерная игра, изначально выпущенная в виде игрового автомата компанией  в 1983 году. Автомат использовал LaserDisc для проигрывания анимации, созданной Доном Блутом, бывшим аниматором компании Walt Disney.

Большинство игр того времени для реализации движения персонажей использовали наборы спрайтов. Аппаратные ограничения не позволяли художникам достичь необходимого разрешения и плавности анимации — нехватка долговременной памяти вынуждала сокращать количество хранимых спрайтов и их размеры, что приводило к снижению качества видеоизображения. Dragon’s Lair обходила эти ограничения благодаря использованию LaserDisc, предоставлявшего достаточные объёмы для хранения графической информации.

Успех игрового автомата привёл к появлению множества портированных версий, сиквелов и связанных игр, а также к выпуску в 1984 году 13-серийного мультсериала.

Игровой процесс 

В Dragon’s Lair игрок берёт на себя управление рыцарем Дирком, цель которого — спасти принцессу Дафни, которая была похищена драконом. Для этого главный герой спускается в подземелья, где сражается с различными врагами. Всего в игре девять уровней, каждый из которых сложнее предыдущего.

Портированные версии

Отзывы 
Рецензент Crash отметил, что игра имеет чрезвычайно мало непосредственного игрового процесса. Он также сказал, что игра «не вызывает привыкания» и «желания возвращаться в неё регулярно». Как и в рецензии Crash, журнал Computer & Video Games также отметил одну из проблем игры, заключающейся в необходимости регулярной загрузки дополнительного контента с магнитной ленты из-за величины игры. Рецензент считает попытку создателей игры «неудачной». Рецензент Your Sinclair сказал, что Dragon’s Lair — не его любимая игра, отметив высокий уровень сложности игры.

Примечания

Ссылки 
 Dragon’s Lair на World of Spectrum.

Компьютерные игры по алфавиту
Игры для Android
Игры для Amstrad CPC
Игры для ZX Spectrum
Игры для Commodore 64
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для NES
Игры для SNES
Игры для Nintendo DSi
Игры Steam Greenlight